Savi ima više značenja:
 Savi, Asti
 Savi, Treviso